Хохло́вы — топоним.

 Хохловы (Орловский район, Кировская область) — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Хохловы (Шадричевский сельский округ) — упразднённая деревня в Кировской области.

См. также 
 Хохлов (фамилия)